Gustav von Holstein-Gottorp, Prinz von Schweden, ab 1829 Gustav Prinz von Wasa (* 9. November 1799 in Stockholm, Schweden; † 4. August 1877 in Pillnitz) war ein exilierter schwedischer Prinz und österreichischer Feldmarschallleutnant. Da er sich als Angehöriger einer abgesetzten Dynastie nicht „Prinz von Schweden“ nennen durfte, nannte er sich nach dem ausgestorbenen alten schwedischen Königshaus Wasa.

Leben 
Gustav war der älteste Sohn von Gustav IV. Adolf von Holstein-Gottorp, König von Schweden, und seiner Ehefrau, der Prinzessin Friederike Dorothea Wilhelmine von Baden. Am 13. März 1809 wurde Gustavs Vater abgesetzt und lebte seither als „Oberst Gustafson“ im Exil in der Schweiz. Auch der Prinz hatte schon als Knabe seine Heimat verlassen müssen und war in Karlsruhe, wo seine Mutter herstammte, erzogen worden. Schließlich fanden er und seine Schwestern Zuflucht in Wien. 1825 trat er in das k. k. Heer ein. Er war damit einer der ganz wenigen Schweden, die jemals in österreichischen Diensten standen. Seit 1820 war er Ehrenmitglied (Honorary Fellow) der Royal Society of Edinburgh.

Als Mitglied eines – wenn auch abgesetzten – Königshauses begann er seine Laufbahn sogleich als Oberstleutnant im k.k. Ulanen-Regiment Nr. 4. Zwei Jahre später war er schon Oberst im k.k. Infanterieregiment Nr. 60. 1828 wurde er zum Kommandanten des Grenadierbataillons des k.k. Infanterieregiments Nr. 2 bestellt. Im Jahr 1829 wurde er zum Generalmajor befördert und zum Kommandanten einer in Wien stationierten Brigade ernannt. In diesen Jahren gab es in Wien Gerüchte, wonach Gustav eine Affäre mit der Erzherzogin Sophie gehabt habe und der leibliche Vater ihrer beiden Söhne Franz Joseph und Ferdinand Maximilian sei.

Am 9. November 1830 heiratete er in Karlsruhe seine Cousine, Prinzessin Luise Amelie Stephanie von Baden, die Tochter des Großherzogs Karl Ludwig Friedrich von Baden und der Stéphanie Louise Adrienne de Beauharnais, Gräfin von Beauharnais. Eine bereits 1828 eingegangene Verlobung mit Marianne von Oranien-Nassau wurde, trotz gegenseitiger Zuneigung der Verlobten, 1829 wieder gelöst, da der Sohn eines entthronten Königs als nicht standesgemäß galt.
1831 wurde er Inhaber des k.k. Infanterieregiments Prinz von Wasa Nr. 60. 1836 erreichte er den Rang Feldmarschallleutnant. Die nächsten zwölf Jahre hindurch war er Kommandant der Wiener Division. Im Dezember 1848 wurde er dauernd beurlaubt und lebte seither zurückgezogen in Wien.

Ein halbes Jahrhundert nach seiner Verbannung erhielt er erstmals die Erlaubnis, seine alte Heimat Schweden zu besuchen. Auf der Rückreise starb er im August 1877 mit 77 Jahren bei seiner Tochter in Pillnitz in Sachsen.

In Wien erinnert an Gustav von Schweden die Wasagasse im 9. Bezirk Alsergrund, in der sich sein Palais befand; die ehemalige Wasagasse im 13. Bezirk Hietzing, in der sein Hackinger Schlösschen stand, wurde 1894 in Seuttergasse umbenannt.

Vorfahren

Nachkommen 
 Louis (*/† 1832)
 Carola (1833–1907) – verheiratet mit König Albert I. von Sachsen

Literatur 
 Felix Czeike: Historisches Lexikon Wien. 5 Bände, Wien 1992 ff.
 Rouven Pons: Adelskultur aus erster Hand. Korrespondenz zwischen Prinz Wasa und Karl von Hessen in Darmstadt, in: HessenArchiv aktuell 2020/06

Weblinks

Einzelnachweise 

Friederike von Baden
Gustav IV. Adolf (Schweden)
Militärperson (Kaisertum Österreich)
Feldmarschallleutnant
Prinz (Schweden)
Familienmitglied des Hauses Oldenburg (Ältere Linie Holstein-Gottorp)
Person (Stockholm)
Person (Wien)
Ritter des Schwarzen Adlerordens
Mitglied der Royal Society of Edinburgh

Schwede
Geboren 1799
Gestorben 1877
Mann